Shrek – media franchise
 Shrek! – libro di William Steig
 Shrek – primo film della saga
 Shrek – personaggio protagonista
 Shrek – videogioco basato sul primo film
 Shrek The Musical – musical
 Shrek – personaggio di Dampyr